Buckville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Buckville (Alabama)
 Buckville (Arkansas)
 Buckville (Florida)
Siehe auch
Bucksville